Ganimedes (Ganimed, Ganymed, gr. i łac. Ganymedes) – w mitologii greckiej piękny młodzieniec, syn Trosa, kochanek Zeusa, podczaszy na Olimpie
 Ganimedes – księżyc Jowisza
 Ganimedes – królewski eunuch, piastun i doradca Arsinoe IV

Zobacz też 

 Ganymed – austriacka grupa muzyczna
 Ganymed – planetoida o numerze katalogowym 1036